

Miejscowości w Polsce 
  Wg TERYT jest ich 2
 Pinino – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Pinino – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo

Linki zewnętrzne